Вежица () — река в Польше, левый приток Вислы, протекает по территории Картузского, Косьцежского, Старогардского и Тчевского повятов в Поморском воеводстве на севере страны.

Длина реки составляет 151 км, площадь водосборного бассейна — 1,6 тыс. км. Средний расход воды в нижнем течении около Броды-Поморске — 8,94 м³/с.

Вежица вытекает из небольшого озера на высоте 225 м над уровнем моря около села Пётрово юго-восточнее горы Вежица на северо-востоке Поморского поозёрья. В верховье течёт преимущественно на юг, потом поворачивает на запад, в низовье преобладающим направлением течения становится юго-восток. Сливается с нижним течением Вислы на высоте 9 м над уровнем моря около Гнева.

Крупнейший приток — Ветциса, впадает в среднее течение слева около Чиста-Воды.

Крупнейшие населённые пункты на реке: Старогард-Гданьский, Пельплин, Гнев.

Примечания 

Притоки Вислы
Реки Поморского воеводства
Картузский повет
Косьцежский повет
Старогардский повет
Тчевский повет